Il singolare del Family Circle Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Barbara Paulus.

Arantxa Sánchez Vicario ha battuto in finale 6–2, 2–6, 6–2 Paulus.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Conchita Martínez (semifinali)
  Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
  Iva Majoli (quarti di finale)
  Gabriela Sabatini (secondo turno)

 Magdalena Maleeva (secondo turno) 
 Jana Novotná (semifinali) 
 Mary Joe Fernández (secondo turno) 
 Mary Pierce (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 1996